

Toponyme

Le parc national de Terra-Nova, parc national situé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Terranova di Pollino, commune de la province de Potenza dans la région Basilicate en Italie. 
Terranova dei Passerini, commune de la province de Lodi dans la région Lombardie en Italie. 
Terranova da Sibari, commune de la province de Cosenza dans la région Calabre en Italie. 
Terranova Sappo Minulio, commune de la province de Reggio de Calabre dans la région Calabre en Italie. 
Terranova di Sicilia, ancien nom de la commune de Gela 
Terranova Pausania, ancien nom de la commune de Olbia  
Terranuova Bracciolini, commune dans la province d'Arezzo en Toscane.

Patronyme 

 Nadia Terranova (1978- ), écrivain italienne ;  
 Tiziana Terranova (1967- ), activiste et militante italienne.

Autres
Terranova, un genre de nématodes parasites dont l'infection entraîne chez l'humain l'anisakiase.
Terranova, un groupe de musique électronique allemand.
Terranova, une chaîne de télévision thématique allemande.
 Terranova, une exposition de sciences naturelles qui fait partie du musée de l'Ostrobotnie à Vaasa en Finlande.